Колхозная — многозначный термин, означающий:
 Колхозная — название пассажирской платформы «Молоди» Курского направления Московской железной дороги в Чеховском районе Московской области до 2017 года.
 Колхозная — название станции Московского метрополитена «Сухаревская» с 5 января 1972 года по 5 ноября 1990 года.

См. также 

 Колхозный
 Колхозное